Вазе́й-пре-Сог, Вазей-пре-Соґ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 450 км на південь від Парижа, 110 км на південь від Клермон-Феррана, 29 км на південний захід від Ле-Пюї-ан-Веле.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Овернь. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

1 січня 2016 року Вазей-пре-Сог і Еспланта було об'єднано в новий муніципалітет Еспланта-Вазей.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Вазей-пре-Сог на сайті французького Національного інституту географії
 Вазей-пре-Сог на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вазей-пре-Сог на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вазей-пре-Сог на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вазей-пре-Сог на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Верхня Луара